Le prix Friedrich Hölderlin est le nom de deux prix littéraires allemands portant le nom du poète et philosophe de la période romantique Friedrich Hölderlin (1770-1843) :
 Le prix Friedrich-Hölderlin, décerné chaque année depuis 1983 par la ville de Bad Homburg vor der Höhe, dans le Land de Hesse ;
 Le prix Friedrich-Hölderlin, décerné tous les deux ans depuis 1989 par l'université Eberhard Karl de Tübingen et la ville universitaire de Tübingen, dans le Land de Bade-Wurtemberg.